Laetitia Marie Belgická (celým jménem: Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita; * 23. dubna 2003, Brusel) je belgická princezna, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská a česká.

Život 
Narodila se 23. dubna 2003 v nemocnici Clinique Saint Jean v Bruselu jako dcera arcivévody Lorenza Rakouského d'Este a princezny Astrid Belgické.

Má dva starší bratry, Amadea (nar. 1986) a Joachima (nar. 1991). Dále má dvě starší sestry Marii Lauru (nar. 1988) a Luisu Marii (nar. 1995).

Byla pokřtěna ve Villa Schonenberg a jejími kmotry jsou její bratr princ Joachim a princezna Nora Lichtenštejnská.

Vzdělávala se na jezuitské škole Sint-Jan Berchmanscollege v Bruselu. Poté odešla na Bromsgrove Preparatory School ve Spojeném království.

Tituly a oslovení 
 23. dubna 2003 - dosud: Její císařská a královská Výsost princezna Laetitia Marie Belgická, arcivévodkyně Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká, princezna modenská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Royalty 
  Rodovid

Belgické princezny
Arcivévodkyně
Rakouští-Este
Narození 23. dubna
Narození v roce 2003
Narození v Bruselu
Ženy
Žijící lidé